Calden puede hacer referencia a:

 caldén, nombre común de la especie Prosopis caldenia.
 Calden, una localidad alemana.